Митропа куп 1961. је било 20. издање клупског фудбалског такмичења Митропа купа.
Такмичење је трајало од 18. јуна 1961. до 4. априла 1962. године.  Болоња је у финалном двомечу била успешнија од Њитре и освојила трећи трофеј Митропа купа.

Резултати

Групна фаза

Група 1

Група 2

Група 3

Полуфинале

Финале

Референце

Спољашње везе 
 Митропа куп резултати и статистика

Митропа куп
Фудбал у 1961.